À Propos est une maison d'édition française créée en 2003 par Myriam Degraeve consacrée à l'art.
Elle publie une collection de biographies illustrées ayant pour ambition de sensibiliser les lecteurs à la démarche d’un artiste de renom, de raconter la singularité d’un homme dans son travail et son époque.
Ces biographies sont rédigées par des auteurs spécialistes du sujet, historiens d’art, chargés d’études documentaires des grands musées nationaux, journalistes spécialisés tels que Anne-Sophie Molinié, Isabelle Cahn, Dominique Lobstein ou Jacques Bouzerand.

La collection 
Bonnard, peintre de l’intime par Sandrine Malinaud
Pieter Bruegel, l’hymne à la vie paysanne par Sophie Rossignol
Le Douanier Rousseau, naïf ou moderne ? par Isabelle Cahn
Gauguin en Polynésie par Anne-Sophie Molinié
Yves Klein, au-delà du bleu par Jacques Bouzerand
Filippo Lippi, la peinture pour vocation par Anne-Sophie Molinié
Monet et Londres par Dominique Lobstein
Mantegna, peintre des princes par Anne-Sophie Molinié
Rembrandt, d’ombre et de lumière par Anne-Sophie Molinié
Véronèse, le triomphe de la couleur par Anne-Sophie Molinié

Liens externes 
 Site officiel

Maison d'édition ayant son siège en Île-de-France
Entreprise ayant son siège dans les Hauts-de-Seine
Entreprise fondée en 2003
Éditeur d'art